HMS „Torbay” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od angielskiej zatoki Tor Bay, a także (w późniejszych latach) położonej nad nią aglomeracji Torbay:

  – 80-działowy okręt liniowy trzeciej klasy (third rate) zwodowany w 1693 roku, przebudowany w 1719 roku, rozebrany w 1749 roku.
 HMS „Torbay” – 90-działowy okręt liniowy drugiej klasy (second rate) zwodowany w 1683 roku jako HMS „Neptune”, dwukrotnie przebudowany, przemianowany na HMS „Torbay” w 1750 roku, sprzedany w 1785 roku.
  – niszczyciel typu S zwodowany w 1919 roku, w 1928 roku przekazany Royal Canadian Navy i przemianowany na HMCS „Champlain”, zezłomowany w 1937 roku.
  – okręt podwodny typu T zwodowany w 1940 roku, sprzedany w 1945 roku.
  – okręt podwodny typu Trafalgar zwodowany w 1985 roku, w czynnej służbie.

Torbay